

Architettura 
 Bastione di San Bernardino – bastione situato a Verona (Italia)
 Torre San Bernardino – torre situata a Genova (Italia)
 Chiesa di San Bernardino – Chiesa situata ad Albenga

Geografia 
Filippine
 Stretto di San Bernardino – stretto che sepra l'isola di Luzon dall'isola meridionale di Samar

Guatemala
 San Bernardino – comune (Suchitepéquez)

Italia
 Contrada San Bernardino – quartiere di Legnano, comune nella città metropolitana di Milano (Lombardia)
 San Bernardino – quartiere di Crema, comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 San Bernardino – frazione di Finale Ligure, comune nella provincia di Savona (Liguria)
 San Bernardino – frazione di Trana, comune nella città metropolitana di Torino (Piemonte)
 San Bernardino – frazione di Vernazza, comune nella provincia della Spezia (Liguria)
 San Bernardino – località della frazione di Torre San Tommaso del comune di Urbino in provincia di Pesaro
 San Bernardino – torrente immissario del lago Maggiore, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 San Bernardino Verbano – comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
San Bernardino – frazione di Novellara, comune nella provincia di Reggio Emilia (Emilia-Romagna)

Paraguay
 San Bernardino – città (Cordillera)

Perù
 Distretto di San Bernardino – distretto nella provincia di San Pablo (Cajamarca)

Stati Uniti d'America
 San Bernardino – città nella contea di San Bernardino (California)
 Contea di San Bernardino – contea con capoluogo San Bernardino

Svizzera
 San Bernardino – frazione di Mesocco, comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Persone 
 San Bernardino da Siena (1380-1444) – religioso e teologo italiano.
 San Bernardino Realino –  gesuita e santo italiano

Trasporti 
 Galleria del San Bernardino – galleria autostradale nel Canton Grigioni (Svizzera)
 Passo del San Bernardino – valico alpino nel Canton Grigioni (Svizzera)

Altro 
 San Bernardino – statua lignea di San Bernardino realizzata da Pietro Bussolo nel 1499

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bernardino – pagina di disambiguazione
 Monastero di San Bernardino – pagina di disambiguazione